Ağrı (,  Agirî) ist eine türkische Stadt in der Region Ostanatolien und hat 120.390 Einwohner (Bevölkerungsfortschreibung 2021). Sie ist die größte Stadt und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Ağrı.

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt und den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Landkreis 
Nach dem Kreis Doğubeyazıt ist der zentrale Landkreis (Merkez) Ağrı der zweitgrößte der Provinz und beansprucht 15,3 % des Territoriums. Neben der Provinz- und Kreishauptstadt besteht er aus 106 Dörfern (Köy), von denen 42 überdurchschnittlich bewohnt sind (Bevölkerung der Dörfer: 31.109 / Anzahl der Dörfer: 106 = 293,5 Einwohner pro Dorf). Yukarıküpkıran (1.235), Ballıbostan (1.195) und Aşkale (1.147 Einw.) sind die größten Dörfer. Das kleinste Dorf der Provinz (Koçbaşı, 8 Einw.) ist ebenfalls im Kreis zu finden.
Mit 88,7 Einw. je km² hat der Kreis die höchste Bevölkerungsdichte in der Provinz.

Volkszählungsergebnisse 
Zu den Volkszählungen liegen folgende Bevölkerungsangaben über die Stadt, den Kreis, die Provinz und das Land vor:

Verkehr 
Ağrı besitzt einen Flughafen, den Ahmedi Hani Flughafen, der von Istanbul und Ankara direkt angeflogen wird, und verfügt über einen Anschluss an das türkische Eisenbahnnetz.

Medien 
Nördlich von Ağrı befindet sich ein Langwellenrundfunksender mit zwei 250 Meter hohen Sendemasten, der auf 162 kHz mit 1000 kW Sendeleistung betrieben wird.

Geschichte 
Die Stadt hat eine wechselvolle Geschichte unter diversen Herrschern erlebt. Bevor sie 680 v. Chr. durch die Skythen besiedelt wurde, war die Region bereits von den Hethitern (vor 1400 v. Chr.), den Hurritern (1340–1200 v. Chr.), den Urartäern (825–810 v. Chr.) sowie von 700 bis 555 v. Chr. von den Medern beherrscht worden. Von 555 bis 331 v. Chr. waren es die Perser und die Armenier, die das Land besiedelten. 331 v. Chr. eroberte es Alexander der Große.

Die Zugehörigkeit des Gebietes zum Byzantinischen Reich bis in das 11. Jahrhundert wurde 872 n. Chr. von der Eroberung durch die islamischen Abbasiden bis 900 unterbrochen. Nach dem Sieg der Türken 1071 in der Schlacht von Manzikert folgten wechselnde lokale Fürsten und Sultane.
 1239: Herrschaft der Cengizliler
 1256–1358: Herrschaft der Ilchane und Dschalairiden
 1393–1405: Herrschaft der Timuriden
 1405–1468: Herrschaft der Kara Koyunlu und Ak Koyunlu

Unter Selim I. wurde die Stadt Teil des Osmanischen Reiches. Im Jahre 1834 wurde Ağrı (damals Şarbulak) ein Bucak, 1869 Hauptstadt eines Landkreises (İlçe). Seit 1927 ist Ağrı Provinzhauptstadt der gleichnamigen Provinz.

Etymologie 
Im osmanischen Reich wurde die Stadt Şarbulak genannt. Die Armenier nannten sie in türkischer Sprache Karakilise (schwarze Kirche). Von 1927 bis 1946 hieß sie Karaköse, seither Ağrı, nach dem türkischen Namen des in der Provinz liegenden Ararat.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Abdullah Yılmaz (* 1961), Skilangläufer

Weblinks

Einzelnachweise